Hurtado je španělské příjmení. Nositelé tohoto příjmení jsou:

 Alberto Hurtado (1901–1952) – chilský jezuitský kněz a světec
 Eduardo Hurtado (* 1969) – ekvádorský fotbalista
 García Hurtado de Mendoza (1535–1609) – španělský vojevůdce a peruánský vicekrál
 Jordi Hurtado (* 1957) – španělský moderátor
 Larry Hurtado (1943–2019) – americký novozákonní badatel
 Osvaldo Hurtado (* 1939) – ekvádorský politik, prezident a sociolog
 Paolo Hurtado (* 1942) – peruánský fotbalista

Španělská příjmení